

Sigle
Legante Idraulico per Costruzioni: tipo di legante definito dalla norma UNI 10892-1

Codici 
 LIC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipal, Limon (Colorado), Stati Uniti